Brændekilde (plaats), plaats in Denemarken
 Brændekilde (parochie), parochie in Denemarken